

Astronomia 
 O1 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 O-1 – designazione degli aerei USA per Cessna O-1 Bird Dog

Informatica 
 -O1 – parametro di CFLAGS
 LG Optimus One – smartphone della LG

Strade 
 O 1 – autostrada turca, tangenziale di Istanbul

Altro 

 Ö1 (Österreich 1) – canale radiofonico austriaco